Formula Nippon sezona 2002 je bila sedmo prvenstvo Formule Nippon.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači

Celoten pregled 

R13=odstopil, toda uvrščen R=odstopil NS=ni štartal 

2002 v športu
2002